Hůlka může znamenat:
 malá hůl

příjmení osob
 Adolf Hůlka (1891–1943) – československý legionář, voják a odbojář popravený nacisty, otec Jiřího Hůlky
 Antonín Hulka (1849–1910) – notář a politik, poslanec Moravského zemského sněmu
 Daniel Hůlka (* 1968) – český operní a muzikálový zpěvák
František Hůlka (1857–1909) – český obchodník a balonový pilot
 Jaroslav Hůlka (* 1951) – český fotbalista
 Jaroslav Hůlka (básník) (1899–1924) – český básník a prozaik
 Jiří Hůlka (1920–1944) – český dělník a voják, syn Adolfa Hůlky
 Josef Antonín Hůlka (1851–1920) – biskup českobudějovický
 Lukáš Hůlka (* 1995) – český fotbalista
 Miloš Hůlka – český rallyový navigátor

Externí odkazy